1. де Мајо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 1. де Мајо (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 1. де Мајо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 1. де Мајо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику